Sijaj – EP di Zivert del 2018
 Sijaj – singolo di Ramil' del 2020
 Sijaj – album di Ramil' del 2020